Аббревиатура ЭМФ может обозначать:

 Электромеханический фильтр
 Электромеханический факультет КарГТУ, ИГЭУ, ИГУПС, НГАВТ, АВТИ или другого учебного заведения.
 Факультет энергомашиностроения КГЭУ